CLK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto CHEK LAP KOK INTERNATIONAL, Hong Kong Clk, Hong Kong
 Mercedes-Benz CLK (o Classe CLK): autovettura prodotta da Mercedes-Benz